Laura Smith est un nom pouvant désigner:

 (1808-1898), abolitionniste et suffragette américaine
 (1882-1932), chanteuse blues américaine
 (née en 1978), joueur de tennis néo-zélandais
Laura Smith (née en 1985), femme politique travailliste britannique
, chanteuse folk canadienne

Voir aussi
, (né en 1952), première femme shérif de comté en Californie
, (né en 1976), femme politique travailliste australien

Smith, Laura